|-
| 37901 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37902 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37903 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37904 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37905 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37906 - ||  || 28 martie 1998 ||  || 
|-
| 37907 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37908 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37909 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37910 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37911 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37912 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37913 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37914 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37915 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37916 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37917 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37918 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37919 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37920 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37921 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37922 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37923 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37924 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37925 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37926 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37927 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37928 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37929 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37930 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37931 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37932 - ||  || 22 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37933 - ||  || 29 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37934 - ||  || 29 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37935 - || 1998 GW || 3 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37936 - ||  || 4 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 37937 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37938 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37939 Hašler || 1998 HA || 16 aprilie 1998 || Ondřejov || 
|-
| 37940 - ||  || 19 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37941 - ||  || 22 aprilie 1998 || Caussols || 
|-
| 37942 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37943 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37944 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37945 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37946 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37947 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37948 - ||  || 25 aprilie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37949 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37950 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37951 - ||  || 24 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37952 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37953 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37954 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37955 - ||  || 29 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37956 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37957 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37958 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37959 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37960 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37961 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37962 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37963 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37964 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37965 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37966 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37967 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37968 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37969 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37970 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37971 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37972 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37973 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37974 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37975 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37976 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37977 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37978 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37979 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37980 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37981 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37982 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37983 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37984 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37985 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37986 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37987 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37988 - ||  || 23 aprilie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37989 - ||  || 28 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37990 - ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37991 - ||  || 24 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37992 - ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37993 - ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 37994 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37995 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37996 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37997 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37998 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37999 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38000 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-